Le mot ficus est originellement le nom latin du Figuier commun.

Sciences et techniques 
En biologie :
 Ficus est un genre d'arbres, d'arbustes et de lianes, de la famille des Moracées ;
 Ficus est un genre de mollusques gastéropodes marins, de la famille des Ficidés ;
 le mot ficus est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales (notamment Ficus ficus et Pachylia ficus) ou végétales (notamment Opuntia ficus-indica).

Toponyme 
 Ficus, Olea, Vitis (« Le figuier, l'olivier et la vigne ») est un carré de  de côté dans le Forum romain, non pavé et planté de ces trois pieds depuis au moins le .

Homonymie de genre en biologie
Épithète spécifique